Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Club Brugge in het seizoen 2022/23.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Unibet / Candriam
Sportmerk: Macron

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Club Brugge in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2022/23 zal spelen.

Supercup

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België

Europees

UEFA Champions League

Groepsfase

Groep B

Knock-outfase

Zie ook 
 Eerste klasse A 2022-23 (voetbal België)

Externe link
 Officiële website

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2022/23